La Cascada kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Cascada, Palenque, 
 La Cascada, Guerrero, Taxco de Alarcón, 
 La Cascada, Oaxaca, 
 La Cascada, Huitiupán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar